Tilner ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Tilner (* 1959), deutscher Fußballtorwart
 Martin Tilner (* 1964), deutscher Fußballspieler